Храм Святой Троицы (Храм Троицы Живоначальной) — название христианских храмов, освящённых в честь Святой Живоначальной Троицы.

Обиходные названия: Троицкая церковь, Свято-Троицкая церковь, Троицкий собор, Свято-Троицкий собор.

Престольный праздник — День Святой Троицы, отмечаемый в 50-й день после Пасхи.

Россия

Архангельская область 
 Троицкий собор — в Архангельске (утрачен).
 Троицкая церковь — в Каргополе.
 Троицкая церковь — в деревне У́хта Каргопольского района.
 Троицкая церковь — на Ухтострове (утрачена).
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Черевково Красноборского района.

Астраханская область 
 Свято-Троицкий собор — в селе Енотаевка.

Башкортостан 
 Церковь Святой Троицы — в Уфе (утрачена).
 Свято-Троицкий собор — в Бирске.
 Свято-Троицкий храм — в Ишимбае.
 Свято-Троицкий храм — в селе Охлебинино Иглинского района.

Белгородская область 
 Свято-Троицкий храм — в Старом Осколе.

Брянская область 
 Троицкий собор — в Брянске.
 Храм Святой Троицы в Бежичах — в Брянске.
 Троицкий собор Белобережской пустыни — в Брянском районе (утрачен).
 Свято-Троицкая церковь — в Новозыбкове.
 Троицкий собор Троицкого монастыря — в Севске.
 Троицкий собор — в Трубчевске.

Бурятия 
 Троицкий храм — в Улан-Удэ.
 Троицкий собор — в городе Кяхта (Троицкосавск).
 Троицкий собор Свято-Троицкого Селенгинского монастыря — в селе Троицкое Прибайкальского района.

Владимирская область 
 Троицкая церковь — во Владимире.
 Троицкий собор — в Александрове.
 Свято-Троицкий храм — в селе Ворша Собинского района.
 Храм Троицы Живоначальной — в деревне Горки Александровского района.
 Храм Святой Троицы — в Карабанове.
 Свято-Троицкий храм — в селе Малое Борисково Суздальского района.
 Троицкий собор Троицкого монастыря — в Муроме.
 Свято-Троицкий собор — в Покрове.
 Троицкая церковь — в селе Русино Ковровского района.

Волгоградская область 
 Свято-Троицкая церковь — в Волгограде (утрачена).
 Троицкая церковь — в хуторе 1-я Берёзовка Новоаннинского района.
 Троицкая церковь — в станице Етеревская (утрачена).
 Троицкая церковь — в хуторе Дуплятский (утрачена).
 Троицкая церковь — в станице Качалинская Иловлинского района (утрачена).
 Троицкая церковь — в станице Кумылженская.

Вологодская область 
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Липин Бор.
 Троицкий собор Троице-Гледенского монастыря — в селе Морозовица Великоустюгского района.

Воронежская область 
 Троицкая церковь в Боровом — в Воронеже.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Криница Острогожского района.
 Троицкая церковь — в селе Лосево Павловского района (утрачена).

Екатеринбург и область 
 Троицкий собор — в Екатеринбурге.
 Храм в честь Святой Живоначальной Троицы — в Екатеринбурге.
 Троицкая старообрядческая церковь — в Екатеринбурге.
 Троицкий собор — в Алапаевске.
 Свято-Троицкий храм — в городе Арамиль.
 Свято-Троицкая церковь — в посёлке Билимбай.
 Троицкий собор — в Верхотурье.
 Свято-Троицкий собор — в Каменск-Уральском.
 Свято-Троицкий собор — в Нижнем Тагиле.
 Храм Троицы Живоначальной — в селе Пристань Артинского городского округа.
 Церковь Святой Троицы — в селе Троицкое Каменского городского округа.

Ивановская область 
 Троицкий собор — в Кинешме.

Иркутская область 
 Троицкая церковь — в Иркутске.
 Свято-Троицкий собор — в Ангарске.
 Троицкая церковь — в Киренске (утрачена).

Калужская область 
 Троицкий собор — в Калуге.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Никола-Ленивец.

Камчатский край 
 Собор Троицы Живоначальной — в Петропавловске-Камчатском.

Кировская область 
 Собор Троицы Живоначальной — в Вятке (утрачен).
 Храм Троицы Живоначальной — в селе Истобенск Оричевского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района.
 Троицкая церковь — в селе Медяны Юрьянского района.
 Троицкая церковь — в селе Русские Краи Кикнурского района.
 Троицкая церковь — в селе Салобеляк Яранского района.
 Троицкая церковь — в деревне Соломино Пижанского района.
 Троицкий собор — в Уржуме.
 Троицкая церковь — в Яранске.

Костромская область 
 Троицкий собор Ипатьевского монастыря — в Костроме.

Краснодарской край 
 Свято-Троицкий собор — в Краснодаре.
 Храм Троицы Живоначальной — в Адлере.

Красноярский край 
 Троицкий собор — в Красноярске.
 Свято-Троицкий собор — в Канске.
 Свято-Троицкий собор — в Шарыпово.

Крым 
 Троицкий собор — в Симферополе.

Курганская область 
 Троицкий собор — в Кургане (утрачен).

Курская область 
 Храм Троицы Живоначальной — в Курске.
 Троицкий собор — в Обояни.
 Храм Троицы Живоначальной — в селе Орехово Касторенского района.
 Свято-Троицкий собор — в городе Щигры.

Липецкая область 
 Троицкий собор Троицкого монастыря — в Ельце (утрачен).
 Храм Живоначальной Троицы — в селе Куймань Лебедянского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Савицкое Усманского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Крутченская Байгора Усманского района.

Магаданская область 
 Троицкий собор — в Магадане.

Москва 
 Троицкий собор Данилова монастыря — в Даниловском районе.
 Церковь Троицы Живоначальной на Арбате — в районе Арбат.
 Храм Троицы Живоначальной в Борисове — в районе Орехово-Борисово Северное.
 Храм Троицы Живоначальной в Больших Лужниках - утраченная церковь в Замоскворечье.
 Храм Троицы Живоначальной в Вишняках — в районе Замоскворечье.
 Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах — в районе Раменки.
 Храм Троицы Живоначальной в Воронцове — в Обручевском районе.
 Храм Троицы Живоначальной на Грязех у Покровских ворот — в Басманном районе.
 Храм Троицы Живоначальной при Детской городской клинической больнице Святого Владимира — в Сокольническом районе.
 Церковь Троицы Живоначальной в Зубове — в районе Хамовники (утрачена).
 Храм Троицы Живоначальной в Карачарове — в Нижегородском районе.
 Церковь Троицы в Кожевниках — в Даниловском районе.
 Храм Троицы Живоначальной в Конькове — в районе Коньково.
 Храм Троицы Живоначальной в Листах — в Мещанском районе.
 Церковь Троицы в Никитниках — в Тверском районе.
 Храм Троицы в Орехове-Борисове — в районе Орехово-Борисово Северное.
 Храм Троицы Живоначальной в Останкине — в Останкинском районе.
 Храм Троицы Живоначальной в Покровском — в Басманном районе.
 Церковь Троицы Живоначальной в Полях — в Тверском районе (утрачена).
 Храм Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище — в Алексеевском районе.
 Храм Троицы Живоначальной у Салтыкова моста — в районе Лефортово.
 Храм Троицы Живоначальной в Свиблове — в районе Свиблово.
 Храм Троицы Живоначальной в Серебряниках — в Таганском районе.
 Храм Живоначальной Троицы в Старых Черёмушках — в Академическом районе.
 Храм Троицы Живоначальной в Троице-Лыкове — в районе Строгино.
 Храм Троицы Живоначальной в Троицкой слободе — в Мещанском районе.
 Храм Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве — в районе Раменки.
 Храм Живоначальной Троицы в Хорошёве — в районе Хорошёво-Мнёвники.
 Храм Троицы Живоначальной в Хохлах — в Басманном районе.
 Храм Троицы Живоначальной в Чертанове
 Храм Троицы Живоначальной на Шаболовке — в районе Якиманка.
 Храм Троицы Живоначальной при б. приюте Бахрушиных — в Алексеевском районе.
 Храм Троицы Живоначальной при бывшей Черкасской богадельне — в районе Беговой.
 Храм Живоначальной Троицы в Филимонках — в Филимоновском поселении.

Московская область 
 Церковь Святой Троицы — в селе Болычево Волоколамского района.
 Троицкая церковь — в селе Внуково Дмитровского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Голочёлово городского округа Ступино.
 Троице-Тихвинская церковь — в Дмитрове.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Ершово Одинцовского городского округа.
 Троицкая церковь — в Зарайске.
 Церковь Троицы Живоначальной — в деревне Зимёнки-1 городского округа Зарайск.
 Троицкий собор — в Клину.
 Церковь Троицы Живоначальной — в деревне Коледино городского округа Подольск.
 Троицкая церковь в Щурове — в Коломне.
 Троицкая церковь в Протопопове — в Коломне.
 Церковь Троицы в Ямской слободе — в Коломне.
 Церковь Троицы Живоначальной Ново-Голутвина монастыря — в Коломне.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Лужники Ступинского района.
 Церковь Троицы Живоначальной в Наташине — в Люберцах.
 Церковь Троицы Живоначальной — в деревне Мартемьяново Наро-Фоминского района.
 Храм Святой Живоначальной Троицы — в селе Низкое городского округа Егорьевск.
 Храм Троицы Живоначальной — в деревне Новая Шурма Сергиево-Посадского городского округа.
 Церковь Пресвятой Троицы — в деревне Павлино городского округа Балашиха.
 Троицкий собор — в Подольске.
 Собор Троицы Живоначальной — в Раменском.
 Троицкая церковь — в Реутове.
 Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры — в Сергиевом Посаде.
 Троицкий собор — в Серпухове.
 Церковь Святой Троицы — в Серпухове.
 Свято-Троицкий храм — в городе Старая Купавна Богородского городского округа.
 Собор Троицы Живоначальной Белопесоцкого монастыря — в Ступине.
 Храм Троицы Живоначальной — в деревне Троица-Вязники Талдомского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Троице-Лобаново городского округа Ступино.
 Церковь Святой Троицы — в деревне Троице-Сельцы городского округа Мытищи.
 Церковь Троицы Живоначальной — в посёлке Троицкий Истринского района.
 Троицкая церковь — в селе Троицкое городского округа Чехов.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Троицкое городского округа Мытищи.
 Церковь Святой Троицы в Сходне — в Химках.
 Троицкая церковь — в селе Троицкое Чеховского района.
 Троицкая церковь — в деревне Чашниково Солнечногорского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Шарапово Шатурского района.
 Храм Святой Живоначальной Троицы — в посёлке Шувое городского округа Егорьевск.
 Храм Троицы Живоначальной — в селе Язвище Волоколамского городского округа.
 Троицкий собор — в городе Яхроме Дмитровского района.

Нижегородская область 
 Храм Святой Живоначальной Троицы в Копосове — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Троицы Живоначальной в Высокове — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Троицы Живоначальной на Верхнем Посаде — в Нижнем Новгороде (утрачен).
 Церковь Троицы Живоначальной на Нижнем Посаде — в Нижнем Новгороде (утрачен).
 Троицкая церковь — в селе Арефино Вачского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Безводное Кстовского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Большая Пица Дальнеконстантиновского района.
 Троицкая церковь — в Городце.
 Троицкий собор Дивеевского монастыря — в селе Дивеево.
 Церковь Троицы Живоначальной — в городе Заволжье Городецкого района.

Новгородская область 
 Церковь Троицы на Редятине улице — в Великом Новгороде.
 Церковь Троицы в Духовом монастыре — в Великом Новгороде.
 Троицкий собор — в Боровичах (утрачен).
 Троицкий собор — в Валдае.
 Троицкий собор Рёконьской пустыни — в Любытинском районе.
 Троицкий собор Клопского Свято-Троицкого монастыря — в Новгородском районе.
 Церковь Святой Троицы — в Старой Руссе.
 Церковь Святой Троицы в Язвищах — в урочище Язвищи Окуловского района.

Новосибирская область 
 Троицкий собор — в Новосибирске.

Орловская область 
 Свято-Троицкая церковь — в Болхове.
 Троицкий собор — в Дмитровске (утрачен).

Пензенская область 
 Собор Троицы Живоначальной Троице-Сканова монастыря — в селе Сканово Наровчатского района.

Пермский край 
 Троицкий собор — в Перми.
 Свято-Троицкая церковь — в селе Кын Лысьвенского городского округа.
 Свято-Троицкая церковь — в селе Молёбка Окуловского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Нижние Муллы Пермского района.
 Троицкий храм — в посёлке Пожва Юсьвинского района.
 Троицкий собор — в Соликамске.

Псковская область 
 Троицкий собор — в Пскове.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Доможирка Гдовского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в деревне Миритиницы Локнянского района.
 Собор Троицы Живоначальной — в Острове.
 Церковь Троицы Живоначальной — в Острове.
 Троицкий собор Творожковского Свято-Троицкого монастыря — в деревне Творожково Струго-Красненского района.

Приморский край 
 Храм Святой Троицы в Свято-Троицком Николаевском монастыре — в посёлке Горные Ключи.

Ростовская область 
 Церковь Троицы Живоначальной — в Азове.
 Троицкая церковь — в Аксае.
 Церковь Троицы Живоначальной — в Батайске.
 Свято-Троицкий храм — в селе Большая Мартыновка.
 Церковь Святой Троицы — в станице Вёшенская Шолоховского района (утрачена).
 Церковь Троицы Живоначальной — в хуторе Волченский Каменского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в Каменск-Шахтинском.
 Троицкая церковь — в слободе Криворожье Миллеровского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Маньково-Калитвенское Чертковского района.
 Троицкая церковь — в Новочеркасске (утрачена).
 Свято-Троицкий храм — в Таганроге.
 Троицкая церковь — в Таганроге (утрачена).
 Троицкая церковь — в хуторе Чернецов Красносулинского района.

Рязанская область 
 Троицкая церковь — в посёлке Гусь-Железный.
 Троицкая церковь — в посёлке Тума Клепиковского района.

Самарская область 
 Свято-Троицкий храм — в селе Ташла Ставропольского района.
 Троицкий собор — в Тольятти.

Санкт-Петербург и область 
 Троицкий собор Александро-Невской лавры — в Санкт-Петербурге.
 Троице-Петровский собор — в Санкт-Петербурге (утрачен).
 Троицкая церковь — в Санкт-Петербурге (утрачена).
 Троицкая церковь «Кулич и Пасха» — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Святой Живоначальной Троицы в Галерной гавани — в Санкт-Петербурге (утрачена).
 Троицкая церковь на Смоленском кладбище — в Санкт-Петербурге (утрачена).
 Собор Святой Троицы — в Колпине.
 Троицкая церковь — в Красном Селе.
 Троицкая церковь в Озерках — в Санкт-Петербурге (передана баптистам в 1961 году).
 Троицкая церковь — в Павловске.
 Церковь Святой Троицы — в Петергофе.
 Троицкая церковь — в деревне Андрианово Тосненского района.
 Церковь Святой Троицы Живоначальной — в деревне Гора-Валдай Ломоносовского района.
 Троицкий собор Троицкого Зеленецкого монастыря — в посёлке Зеленец Волховского района.
 Троицкая церковь в Линтульском ските — в поселке Огоньки Выборгского района.
 Собор Живоначальной Троицы Александро-Свирского монастыря — в деревне Старая Слобода Лодейнопольского района.

Саратовская область 
 Троицкий собор — в Саратове.
 Свято-Троицкий собор — в Энгельсе (Покровске).
 Свято-Троицкий собор — в Вольске.
 Свято-Троицкий храм — в селе Воскресенском Вольского района.
 Свято-Троицкий храм — в селе Земляные Хутора Аткарского района.
 Свято-Троицкий храм — в селе Ивантеевка.
 Свято-Троицкий храм — в селе Бобылёвка Романовского района.
 Свято-Троицкий храм — в селе Золотое Красноармейского района.
 Свято-Троицкий храм — в селе Малый Узень Питерского района.
 Свято-Троицкий храм — в городе Красный Кут.
 Свято-Троицкий храм — в городе Балаково.
 Свято-Троицкий храм — в селе Малое Перекопное Балаковского района.

Северная Осетия-Алания 
 Свято-Троицкий храм — в селе Ногир Пригородного района.
 Свято-Троицкий храм — в селе Саниба Пригородного района.
 Часовня Пресвятой Троицы — в селе Карджин Правобережного района.

Смоленская область 
 Троицкий собор Свято-Троицкого монастыря — в Смоленске.
 Свято-Троицкий собор — в Вязьме.
 Храм Святой Троицы — в деревне Мушковичи Ярцевского района.

Тамбовская область 
 Троицкий собор — в Моршанске.
 Свято-Троицкая церковь — в селе Пичаево.

Татарстан 
 Церковь Живоначальной Троицы — в Казани.
 Троицкая церковь — в Свияжске.
 Троицкий собор Раифского Богородицкого монастыря — в посёлке Раифа Зеленодольского района.
 Храм Троицы Живоначальной — в деревне Ямбухтино Тетюшского района.

Тверская область 
 Церковь Троицы Живоначальной, что за Волгой — в Твери.
 Храм Троицы Живоначальной в Затьмачье — в Твери.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Алабузино Бежецкого района.
 Троицкий собор — в городе Белый (утрачен).
 Троицкая церковь — в городе Бологое.
 Троицкий храм — в селе Бросно Андреапольского района.
 Храм Троицы Живоначальной — в Весьегонске.
 Троицкий храм — в селе Волок Торопецкого района (утрачен).
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Градницы Бежецкого района.
 Троицкий храм — в селе Казнаково Старицкого района.
 Собор Пресвятой Троицы Макарьева монастыря — в Калязине (утрачен).
 Троицкий храм — в селе Качевицы Западнодвинского района.
 Троицкая церковь — в селе Луги Андреапольского района.
 Троицкая церковь — в селе Любегощи Весьегонского района.
 Троицкий собор — в Осташкове.
 Троицкая церковь — в деревне Первитино Лихославльского района.
 Храм Троицы Живоначальной — в селе Плотично Торопецкого района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Поречье Бежецкого района.
 Троицкий собор Старицкого Успенского монастыря — в городе Старица.
 Собор Троицы Живоначальной Троице-Небина монастыря — в Торопце.
 Храм Троицы Живоначальной — в Торопце (утрачен).
 Церковь Живоначальной Троицы — в селе Уницы Кашинского района.
 Храм Троицы Живоначальной — в селе Хворостьево Торопецкого района.

Томская область 
 Троицкий собор — в Томске (утрачен).
 Свято-Троицкий храм — в Томске.

Тульская область 
 Храм Святой Троицы — в Туле.
 Троицкий собор — в Белёве.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Бёхово Заокского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в городе Ефремов.
 Церковь Троицы Живоначальной — в посёлке Одоев.
 Свято-Троицкий храм — в селе Супонь Узловского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Троицкое-Бачурино Чернского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Красино-Убережное Ясногорского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Сныхово Белёвского района.

Тюменская область 
 Троицкий собор Свято-Троицкого монастыря — в Тюмени.
 Храм Пресвятой Троицы — в Тобольске (католический).

Удмуртская республика 
 Троицкий собор — в Ижевске.
 Свято-Троицкая церковь — в селе Бемыж Кизнерского района.
 Свято-Троицкая церковь — в городе Камбарка.
 Свято-Троицкая церковь — в селе Мостовое Сарапульского района.

Челябинская область 
 Свято-Троицкая церковь — в Челябинске.
 Троицкий собор — в Златоусте (утрачен).
 Свято-Троицкий Уйский собор — в Троицке.

Чувашская Республика 
 Собор Живоначальной Троицы Свято-Троицкого монастыря — в Чебоксарах.
 Собор Живоначальной Троицы Свято-Троицкого монастыря — в Алатыре.
 Свято-Троицкая церковь — в селе Асакасы Аликовского района.
 Троицкий собор — в городе Мариинский Посад.
 Церковь Святой Троицы — в селе Шумшеваши Аликовского района.

Ярославская область 
 Церковь Троицы Живоначальной — в Ярославле (утрачена).
 Церковь Троицы Живоначальной в Калачной слободе — в Ярославле (утрачена).
 Церковь Троицы Живоначальной в Смоленском — в Ярославле.
 Церковь Троицы Живоначальной в Тверицах — в Ярославле (утрачена).
 Церковь Троицы Живоначальной в Норском — в Ярославле.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Аристово Ярославского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Большая Брембола Переславского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Введенье Ярославского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Верещагино.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Верхне-Никульское Некоузского района.
 Храм Троицы Живоначальной — в селе Вощажниково Борисоглебского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Горинское Даниловского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Дивная Гора Угличского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Диево-Городище Некрасовского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Елизарово Переславского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Ефимьево Переславского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в посёлке Каменники Рыбинского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в Любиме.
 Церковь Троицы Живоначальной — в Некоузе.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Новое Некрасовского района.
 Собор Живоначальной Троицы Свято-Троицкого Данилова монастыря — в Переславле-Залесском.
 Собор Живоначальной Троицы — в Пошехонье.
 Троицкий собор Троице-Сергиева Варницкого монастыря — в Ростове.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Ордино Угличского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Павлухино Ярославского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Пахна Ярославского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в посёлке Поречье-Рыбное Ростовского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Семёновское Первомайского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Толгоболь Ярославского района.
 Троицкий храм — в селе Троица Любимского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Троицкая Слобода Переславского района.
 Церковь Троицы Живоначальной на Устье — в селе Троицкое Угличского района.
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Троицкое Некрасовского района.
 Церковь Троицы Живоначальной на погосте — в Тутаеве (Романово-Борисоглебске).
 Церковь Троицы Живоначальной — в селе Унимерь Гаврилов-Ямского района.

Другие 
 Троицкий собор — в Анадыре.
 Храм Троицы Живоначальной — в Козьмодемьянске.
 Собор Троицы Живоначальной в Красной Слободе — в Краснослободске (утрачен).
 Троицкий собор — в Якутске.

Австралия 
 Церковь Святой Троицы — в Аделаиде (англиканская).

Австрия 
 Троицкий собор — в Вене.
 Троицкая церковь — в Вене (католическая).
 Церковь Святой Троицы — в Инсбруке (католическая).

Алжир 
 Церковь Святой Троицы — в Алжире.

Антарктика 
 Церковь Святой Троицы — на острове Ватерлоо в Антарктике.

Аргентина 
 Свято-Троицкий собор — в Буэнос-Айресе.

Белоруссия 
 Храм Пресвятой Троицы — в Минске (католический).
 Свято-Троицкая церковь — в деревне Белая Церковь Витебской области.
 Церковь Троицы Живоначальной — в посёлке Белоуше Брестской области.
 Свято-Троицкая церковь — в деревне Большая Своротва Брестской области.
 Свято-Троицкая церковь — в городе Быхов Могилёвской области.
 Свято-Троицкая церковь — в деревне Велец Витебской области.
 Церковь Святой Троицы — в посёлке Видзы Витебской области.
 Троицкий храм — в деревне Волчин Брестской области.
 Свято-Троицкая церковь — в посёлке Вольно Брестской области.
 Церковь Святой Троицы — в посёлке Гервяты Гродненской области (католическая).
 Церковь Святой Троицы — в деревне Германишки Гродненской области (католическая).
 Церковь Святой Троицы — в городе Глубокое Витебской области (католическая).
 Церковь Святой Троицы — в селе Друя Витебской области (католическая).
 Церковь Троицы Живоначальной — в деревне Доброславке Брестской области.
 Свято-Троицкая церковь — в городе Ельск Гомельской области.
 Церковь Святой Троицы — в деревне Засвирь Минской области (католическая).
 Храм Троицы Живоначальной — в посёлке Зельва Гродненской области.
 Церковь Святой Троицы — в деревне Ищелно Гродненской области (католическая).
 Свято-Троицкая церковь — в посёлке Кривичи Минской области.
 Свято-Троицкая церковь — в деревне Некасецк Минской области.
 Троицкая церковь — в городе Слоним Гродненской области.
 Свято-Троицкий собор Слуцкого Свято-Троицкого монастыря — в городе Слуцк Минской области (утрачен).
 Свято-Троицкая церковь — в посёлке Хотимск Могилёвской области.
 Свято-Троицкая церковь — в деревне Турки Могилёвской области.

Болгария 
 Церковь Святой Троицы — в городе Банско.
 Свято-Троицкий собор — в городе Русе.

Бразилия 
 Свято-Троицкий храм — в Сан-Паулу.

Великобритания 
 Собор Святой Троицы — в городе Брикин в Шотландии (протестантский).
 Собор Святой Троицы — в городе Даунпатрик в Северной Ирландии (англиканский).
 Собор Святой Троицы — в городе Норидж в Англии (англиканский).
 Церковь Святой Троицы — в городе Эклсхолл в Англии (англиканская).

Венгрия 
 Троицкая церковь — в Капошваре (католическая).
 Свято-Троицкий храм — в Кечкемете.
 Церковь Святой Троицы — в Мишкольце.

Германия 
 Церковь Троицы — в Бранденбурге (католическая).
 Церковь Троицы — в Гере (протестантская).
 Церковь Святой Троицы — в Дельменхорсте (лютеранская).
 Церковь Святой Троицы — в Изерлоне (католическая).
 Троицкая церковь — в Мюнхене (католическая).
 Церковь Святой Троицы — в Херне (католическая).

Италия 
 Церковь Святой Троицы — в Палермо.
 Церковь Святой Троицы — во Флоренции.

Ирландия 
 Собор Святой Троицы — в городе Уотерфорд (католический).

Киргизия 
 Свято-Троицкая церковь — в Караколе.

КНДР 
 Храм Троицы Живоначальной — в Пхеньяне.

Латвия 
 Свято-Троицкий собор — в Риге.
 Церковь Святой Троицы — в Риге.
 Церковь Троицы Живоначальной — в Лиепае.
 Церковь Святой Троицы — в Тукумсе (лютеранская).

Литва 
 Храм Пресвятой Троицы — в Вильнюсе (католический).
 Храм Пресвятой Троицы — в деревне Лишкява (католический).
 Храм Животворящей Троицы — в городе Расейняй.
 Храм Пресвятой Троицы — в деревне Судярве (католический).
 Троицкий храм — в Швенчёнисе.

Марокко 
 Свято-Троицкий храм — в Касабланке (упразднён).
 Свято-Троицкий храм — в Хурибге (утрачен).

Монголия 
 Троицкий храм — в Улан-Баторе.

Новая Зеландия 
 Собор Святой Троицы — в Окленде (англиканский).

Норвегия 
 Церковь Святой Троицы — в Осло (лютеранская).

Пакистан 
 Собор Святой Троицы — в Карачи (англиканский).

Польша 
 Троицкая церковь — в Варшаве.
 Базилика Святой Троицы — на Лысой Горе в Свентокшиском воеводстве (католическая).
 Собор Святой Троицы — в Хайнувке.

Румыния 
 Троицкий собор — в городе Сибиу.

Сербия 
 Церковь Святой Троицы — в Белграде.
 Свято-Троицкий собор — в городе Джяковица.

Словакия 
 Троицкая церковь — в Братиславе (католическая).
 Собор Пресвятой Троицы — в Жилине (католический).

США 
 Церковь Святой Троицы — в Балтиморе.
 Церковь Троицы — в Бостоне (англиканская).
 Собор Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря — в Джорданвилле.
 Церковь Троицы — в Нью-Йорке (англиканская).
 Собор Святой Троицы — в Сан-Франциско.
 Церковь Святой Троицы — в Стейт-Колледже.
 Свято-Троицкий собор — в Чикаго.

Таиланд 
 Троицкая церковь — на острове Пхукет.

Турция 
 Церковь Святой Троицы — в Стамбуле.

Украина 
 Троицкая церковь (Китаевская пустынь) — в Киеве.
 Троицкая надвратная церковь — в Киево-Печерской лавре.
 Троицкая церковь на улице Жилянской — в Киеве.
 Свято-Троицкий храм (Мелитополь)
 Троицкий храм (Харьков)
 Троицкий собор — в Чернигове.
 Церковь Святой Троицы — в городе Бережаны Тернопольской области (католическая).

Финляндия 
 Свято-Троицкая церковь — в Хельсинки.
 Троицкий собор — в Оулу.
 Троицкий храм в Линтульском монастыре — в местечке Палокки.

Франция 
 Свято-Троицкий собор — в Париже.
 Церковь Святой Троицы — в Париже (католическая).
 Церковь Святой Троицы — в Париже (католическая).

Хорватия 
 Собор Пресвятой Троицы — в городе Крижевцы (католический).

Черногория 
 Церковь Святой Троицы — в городе Будва.

Чехия 
 Церковь Пресвятой Троицы — в городе Фульнек (католическая).

Эстония 
 Троицкий храм — в городе Муствеэ (Чёрный посад).

Эфиопия 
 Собор Святой Троицы — в Аддис-Абебе.

См. также 
 Троицкий монастырь
 Троицкая часовня

Примечания